John Leveson-Gower (1. baron Gower)
 John Leveson-Gower (1. hrabia Gower) (1694-1754)

Zobacz też